est la formule brute de plusieurs isomères :
 acide toluènesulfonique
 acide orthotoluènesulfonique, numéro CAS 
 acide métatoluènesulfonique, numéro CAS 
 acide paratoluènesulfonique, numéro CAS 
 acide benzylsulfonique, numéro CAS 
 benzènesulfonate de méthyle, numéro CAS 
 méthylsulfonate de phényle, numéro CAS 
 (méthylsulfonyl)phénol :
 2-(méthylsulfonyl)phénol, numéro CAS  
 3-(méthylsulfonyl)phénol, numéro CAS  
 4-(méthylsulfonyl)phénol, numéro CAS